NAPRT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 538 амінокислот, а молекулярна маса — 57 578.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, лігаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки